Ernst Wagner kan syfta på bland andra:

* Ernst Leberecht Wagner (1829–1888), tysk patolog
 Johann Ernst Wagner (1769–1812), tysk dramatiker